Ukkosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ukkosensaari (ö, lat 66,04, long 28,28), Lappland, Östra Lappland, 
 Ukkosensaari (ö, lat 66,01, long 28,41), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar